Sigmund Freud (1856-1939), een Oostenrijks neuroloog en grondlegger van de psychoanalyse
Anna Freud (1895-1982, Joods-Oostenrijks-Britse psychologe, dochter van Sigmund
Lucian Freud (1922-2011), een Brits schilder en kleinzoon van Sigmund
Esther Freud (1963), een Brits auteur en dochter van Lucian
Jonah Freud (1962), Nederlands schrijver en journalist op gastronomisch gebied
Freud (film), een film uit 1962 van regisseur John Huston